Blanca de Trastámara y de Evreux (Olite, 9 de junio de 1424 – Orthez, 2 de diciembre de 1464), fue infanta de Aragón y de Navarra, infanta de Castilla por matrimonio (1440-1453). Fue el tercer descendiente y segunda hija de la entonces infanta heredera Blanca de Navarra y de su segundo esposo, el infante Juan de Aragón, duque de Peñafiel.

Biografía 
Su hermana mayor, Juana, muere el 22 de agosto de 1425, y su abuelo, el rey Carlos III de Navarra, apodado el Noble, unos días más tarde, el 8 de septiembre, lo que convierte a su madre en reina Blanca I de Navarra y a su padre en rey Juan II.

El 22 de septiembre de 1436 se firma la Concordia de Toledo tras cumplirse seis años del establecimiento de las Treguas de Majano. Como consecuencia de la misma se acuerda el matrimonio de la infanta Blanca, que tenía 12 años, con Enrique, príncipe heredero de Castilla, que tenía 11 años, recuperando Navarra de este modo las villas y castillos perdidos durante la guerra.

La reina Blanca I acompaña a su hija a Castilla para su matrimonio formal con el príncipe Enrique de Castilla, que tuvo lugar en la ciudad de Valladolid, el 16 de septiembre de 1440, al cumplir los 15 años el príncipe. Una vez en Castilla, la soberana de Navarra aprovecha para realizar una peregrinación al santuario de Guadalupe en Extremadura, pero también usa esta oportunidad para mediar en las constantes disputas de su marido con los nobles castellanos; esto la lleva a un constante movimiento en el reino castellano, donde le acabaría sorprendiendo la muerte el 1 de abril de 1441.

Mientras en Navarra la guerra civil estalla entre su padre y hermano Carlos, príncipe de Viana, Blanca vive en Castilla un infeliz matrimonio, el cual será finalmente anulado por no consumación el 2 de mayo de 1453, aduciendo el príncipe Enrique que una "impotencia recíproca debida a influencias malignas" le impidió intimar con su esposa.

Blanca regresa a Navarra repudiada y sin los bienes acordados en las capitulaciones de su matrimonio por haber sido este anulado, teniendo su padre Juan II que encargarse de sus necesidades, hecho que no le importaba mucho, pues el rey sentía una completa aversión tanto por ella como por su hermano mayor Carlos de Viana; su hermana menor Leonor, condesa de Foix, tampoco le tenía estima, y Juana Enríquez, su madrastra, cuya única preocupación era colocar a su hijo Fernando en el trono de Navarra, hizo lo posible por perderla.

Antes de morir su hermano el príncipe Carlos de Viana el 23 de septiembre de 1461, redactó su testamento en el cual instituyó a su hermana como heredera, ratificando las claúsulas del testamento de su madre del 17 de febrero de  1439, en el cual se estipulaba que la corona debía pasar al mayor de los hijos vivos de la pareja.

Sin embargo, Blanca se encuentra prisionera de su padre en Olite, quien le propone casarla con Carlos, duque de Berry, el hermano menor de Luis XI de Francia. En realidad, esta propuesta de matrimonio es un engaño proyectado por Juan II, con el fin de sacar de Navarra a Blanca y alejarla de sus partidarios, los beaumonteses, que trataban de liberarla. De todos modos, Blanca rechaza la propuesta de su padre.

El rey Juan II, furioso por la rebeldía de su hija, reacciona airadamente y la entrega a su otra hija Leonor y a su marido, el conde Gastón IV de Foix. En el trayecto del viaje que la conduce a Béarn, señorío de sus peores enemigos, Blanca realiza una protesta escrita por el secuestro (Roncesvalles, 23 de abril de 1462), en la que afirmó que la llevaban en contra de su voluntad, pedía el perdón divino para su padre y, ante la posibilidad de que la obligasen a testar bajo los intereses de Juan II y los condes de Foix, pedía que cualquier testamento realizado en favor de su hermana Leonor como heredera (o su descendencia) fuese considerado inválido. Unos días después (30 de abril), en San Juan Pie de Puerto, y temiendo que los que pretenden sus derechos le quiten la vida, hace testamento designando como heredero a su exmarido y ahora rey Enrique IV de Castilla (lo que habría supuesto la unión de las coronas de Navarra y Castilla).

Una vez en Béarn, Blanca es encarcelada en la Torre Moncada, en Orthez, donde morirá el 2 de diciembre de 1464 bajo extrañas circunstancias. Algunos historiadores indican que fue asesinada por orden de su hermana, y otros, bajo la mano de su propio padre. Fue sepultada en el panteón de la iglesia catedral de Lescar.

En contra de lo dispuesto legítimamente por Blanca, Juan II siguió como rey en Navarra hasta su muerte (en 1479), y fue sucedido por Leonor.

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 

Infantes de Aragón
Princesas consortes de Asturias
Casa de Trastámara
Nobles de España del siglo XV
Mujeres de la Edad Media en España
Españolas del siglo XV
Nacidos en Olite